Казанское пехотное училище:

 Казанское пехотное юнкерское училище (с 1909 — Казанское военное училище) — военно-учебное заведение Российской императорской армии, готовившее офицеров пехоты.
 Казанское пехотное училище — наименование Казанского высшего военного командного училища в 1939—1941 гг.